Magyarosaurus dacus (лат., буквально — венгерский ящер, возможное русское название — мадьярозавр) — вид травоядных динозавров из клады Lithostrotia. Жили в конце мелового периода ( назад) на территории современной Румынии (в Трансильвании).

Описание 

Это был один из мельчайших видов зауропод: его длина составляла около 6 м при весе около 1 тонны, в то время как гипотетический вес его собратьев — диплодоков, гигантозавра — мог достигать 100 тонн. Обнаружен в 1895 году в свите Sânpetru (Haţeg Basin, Румыния). До последнего времени многие специалисты предполагали, что эти кости принадлежали детёнышу, а не взрослой особи.

В 2010 году у данного вида была доказана островная карликовость. Является современником другого динозавра — Paludititan, также жившего на территории Румынии.

Систематика 
Magyarosaurus dacus — типовой вид рода Magyarosaurus. Этот вид описал венгерский аристократ и палеонтолог Ференц Нопча в 1915 году. Он дал ему название Titanosaurus dacus (по имени даков, группы древних фракийских племён, живших на территории Румынии). В 1932 году Фридрих фон Хюне переименовал вид в Magyarosaurus dacus, то есть «венгерский ящер».

На сегодняшний день нет единого мнения насчёт таксономического положения Magyarosaurus. Он считается близким к Rapetosaurus из семейства Saltosauridae (=Titanosauridae). Это показали исследования 2005 года, выполненные американским палеонтологом Кристиной Роджерс (Kristina Curry Rogers). Вместе с Upchurch (2004) она выделяет его в кладу Lithostrotia.
В то же время французский палеонтолог Jean Le Loeuff в 2005 году отнёс этого динозавра к семейству Titanosauridae. Ряд других учёных, в их числе Wilson (2002), Pereda Suberbiola и Galton (2007) не дают уверенного определения места этого рода в группе Titanosauria.

Палеобиология 
Изолированное обитание Magyarosaurus на , существовавшем в конце мелового периода на территории современной Румынии, привело к уменьшению размеров динозавра в процессе эволюции. Это связано с ограниченными запасами пищи и малым количеством хищников (самым крупным из которых был Balaur, достигавший двух метров). Карликовость замечена также и у других видов динозавров, живших на той же территории и в то же время, включая рабдодона и Struthiosaurus. Нопча был первым, кто объяснил относительно небольшой размер Magyarosaurus островной карликовостью. Более поздние исследователи сомневались в его заключениях, предполагая вместо этого, что окаменелости Magyarosaurus представляют собой кости подростков. Однако детальное исследование образцов роста кости, опубликованное в 2010 году, подтвердило гипотезу Нопчи, показав, что кости Magyarosaurus принадлежат взрослым особям.

Примечания

Литература 
 Jeffrey Wilson und Paul Upchurch: A revision of Titanosaurus Lydekker (Dinosauria — Sauropoda), the first Dinosaur genus with a ‘Gondwanan’ distribution, 2003, In: Journal of Systematic Palaeontology 1(3), p. 125—160.

Ссылки 
 Magyarosaurus at Palaeos.com

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1915 году
Фоссилии из меловых отложений Румынии